Brigstocke ist der Familienname folgender Personen:

 Heather Brigstocke, Baroness Brigstocke (1929–2004), britische Lehrerin
 John Brigstocke (1945–2020), britischer Marineoffizier
 Marcus Brigstocke (* 1973), britischer Komiker und Schauspieler